Personen
Richard III van Normandië 1001-1027)
Richard III van Montfaucon (?-1227)
Richard III van Engeland (1452-1485)
Toneelstuk
Richard III (toneelstuk), een toneelstuk van Shakespeare
Muziekcompositie
Richard III Ouverture
Films
Richard III (1912), film
Richard III (1955), film
Richard III (1995), film
Richard III (2008), film